Annibale Bentivoglio ist der Name folgender Personen:

* Annibale I. Bentivoglio (1413–1445), italienischer Adeliger und Herr von Bologna (1443–1445)
 Annibale II. Bentivoglio (1469–1540), italienischer Adeliger und Condottiere
 Annibale Bentivoglio (Bischof) († 1663), italienischer Geistlicher, päpstlicher Diplomat und Titularerzbischof